Canals kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Canals (ort i Argentina), Córdoba,

Frankrike 

 Canals, Tarn-et-Garonne, kommun i departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien,

Spanien 

 Canals (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Canals (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar